Gatta Nera (Black Cat), il cui vero nome è Felicia Hardy, è un personaggio dei fumetti creato da Brian Michael Bendis (storia) e Mark Bagley (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. È la versione dell'universo Ultimate della Gatta Nera dell'Universo Marvel classico.

Biografia e storia del personaggio

Felicia Hardy è una giovane e bella ragazza, e compare nell'arco narrativo Artigli, dal numero 50 al 53 originale di Ultimate Spider-Man.

Da ragazzina, Felicia Hardy ha visto suo padre (Jack Hardy) essere incolpato e dunque essere andato in carcere, dove poco tempo dopo morì.
Incolpando il Boss del crimine Wilson Fisk , Felicia ha giurato vendetta. Quindici anni dopo, l'adulta Felicia è diventata una dipendente della Fisk Enterprises, ma ha passato le notti a derubare gli uffici più importanti di Manhattan sotto la maschera della "Gatta Nera". Quando il signor Moore si offrì di entrare nell'organizzazione di Kingpin con una tavoletta di pietra incisa e desiderata molto da Fisk, Felicia fece irruzione nell'edificio di Moore, aggirando facilmente la sicurezza attraverso le sue abilità e con un po' fortuna, rubò la tavoletta dalla cassaforte del suo ufficio. Mentre usciva, ha incontrato Spider-Man, ma nonostante la sua agilità maggiore, Peter uscì sconfitto e lei riuscì a fuggire. Quando le videocamere ripresero il  loro incontro, la polizia ha sospettato che fossero dei complici. 
Incuriosita, la Gatta pubblicò un articolo sul Daily Bugle , organizzando un incontro con Spider-Man. Ha portato del cibo per il ragno e ha flirtato con lui, ma il loro secondo incontro è stato interrotto dalla sicarica ingaggiata da kinping: Elektra, la sua missione era recuperare la tavoletta rubata. Felicia ed Elektra combatterono, l'assassina prese il sopravvento, la Gatta si liberò e riuscì a scappare.
Dopo ci furono diversi eventi che coinvolsero la sua vita e quella dell'amichevole ragno di quartiere.

poteri
•Agilità sovrumana.

•Senso dell'olfatto molto sviluppato.

•Artigli di gatto retrattili.

•Visione notturna straordinaria.

•Possiede anche una straordinaria fortuna, che si traduce in buon ausilio per lei e sfortuna per gli altri intorno a lei.

Versioni Alternative

Gatta Nera dell'universo Marvel classico (Terra 616) 
Felicia Hardy decise di utilizzare le sue nuove capacità per seguire le orme del padre. Dopo essere stata arrestata, Felicia venne liberata dalla prigione dalla Volpe Nera, mentore di suo padre, che prese Felicia come sua nuova allieva. Dopo aver accumulato una fortuna in oggetti rubati, Felicia scelse di adottare un'identità segreta. Indossò per la prima volta il costume della Gatta Nera per fare evadere il padre dalla prigione. Nella stessa notte, lei incontrò l'Uomo Ragno. Nonostante la sua antipatia nei confronti degli uomini, Felicia sentiva una certa affinità con questo eroe solitario. L'Uomo Ragno fu il primo uomo di cui sentiva di potersi fidare e arrivò ad amarlo.

Gatta Nera (Gameverse) di Marvel's Spider-Man per PS4/PS5 
The Gamerverse è una serie di videogiochi legati alla Marvel, ma è anche ispirata ai fumetti. La Gatta Nera del Gamerverse è una delle migliori versioni del personaggio grazie al suo costume moderno e aggiornato. È probabile che il suo costume corazzato sia simile a quello che alla fine finisce per indossare nei live-action, date le considerazioni pratiche dei costumi nel MCU e nei film relativi alla Sony. È apparsa per la prima volta in nei fumet in Spider-Man: The Black Cat Strikes nel 2020, invece nel videogioco nel 2019.

Gatta Nera  (Terra 803) 
Questa versione della Gatta nera è una ladra che è stato assunta da una persona non identificata per distrarre la vigilante Lady Spider mentre veniva eseguita una rapina in cui doveva venire rubato dell'argento, una volta che Lady Spider l'ha affrontata, la Gatta Nera è fuggita, costringendo Lady Spider a darle la caccia, dopo che è stata intrappolata, la Gatta Nera ha rivelato che il suo crimine era solo una distrazione e ha usato i suoi artigli per liberarsi una volta che Lady Spider l'ha lasciata alla polizia.

Note 

Gatta Nera